Ото́н (лат. Othō):
 Отон — римский всадник и народный трибун в 67 до н. э.;
 Отон — римский император (15 января 69 — 16 апреля 69);
 Отон — коммуна во Франции, департамент Альпы Верхнего Прованса;
 Отон — коммуна во Франции, департамент Эн;
 Отон — коммуна в Валлонии, Бельгия;
 Отон, Кантен (род. 1988) — французский футболист, полузащитник клуба «Труа».

См. также 
 Оттон